Schlößlesbühl bezeichnet:
 Burg Dürnau, eine abgegangene Burg im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Burg Schlößlesbühl, eine abgegangene Burg im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg